Técnica de Oberlin

Localidades 

Oberlin (Kansas)
Oberlin (Luisiana)
Oberlin (Ohio)

Desambiguação